Кубок Футбольной лиги 1961/62 () стал вторым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для 92 английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 11 сентября 1961 года по 1 мая 1962 года.

Победу в турнире одержал «Норвич Сити», обыгравший «Рочдейл» по сумме двух финальных матчей со счётом 4:0.

Первый раунд

Матчи

Переигровки

Вышли в следующий раунд напрямую

Второй раунд

Матчи

Переигровки

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Вторая переигровка

Вышли в следующий раунд напрямую

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровка

Вышли в следующий раунд напрямую

Пятый раунд

Матчи

Переигровка

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финал состоял из двух матчей. В первом матче, который прошёл на стадионе «Спортленд» в Рочдейле 26 апреля 1962 года, «Норвич Сити» одержал выездную победу со счётом 0:3. В ответной игре на «Карроу Роуд» в Норидже 1 мая 1962 «канарейки» победили со счётом 1:0 и стали обладателями Кубка Футбольной лиги.

 «Норвич Сити» одержал победу со счётом 4:0 по сумме двух матчей.

Примечания

Ссылки
 Результаты матчей на сайте RSSSF.com 
 Результаты матчей на сайте EnglishFootballLeagueTables.co.uk 

1961